EMSR steht für:
 Expected Marginal Seat Revenue,  siehe Ertragsmanagement
 Elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in der Automatisierungstechnik, oft auch MSR-Technik, siehe Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

EMSR